Die A lyga 2004 war die 15. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. April 2004 und endete am 7. November 2004.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 28 Spiele pro Saison.

Am letzten Spieltag kam es zum Duell zwischen Tabellenführer Ekranas Panevėžys und dem punktgleichen FBK Kaunas. Ekranas verlor das Heimspiel mit 0:2 und musste dem Titelverteidiger die Meisterschaft überlassen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004